Valicelli puede hacer referencia a:

Carlos Valicelli, actor italiano nacionalizado argentino; o
Oscar Valicelli, actor argentino, sobrino del primero.